

Pseudonyme 

 Émile Colombey (1819-1897), bibliothécaire, romancier, essayiste et historien français.

Toponyme 

 Colombey, ancienne commune française de la Moselle ;
 Colombey-les-Belles, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Colombey-lès-Choiseul, ancienne commune française de Haute-Marne ;
 Colombey les Deux Églises, commune française de Haute-Marne ;
 Collombey-Muraz, commune suisse du canton du Valais.